Der Unicodeblock Zusätzliche umschlossene alphanumerische Zeichen (Enclosed Alphanumeric Supplement, U+1F100 bis U+1F1FF) enthält weitere eingekreiste, eingeklammerte und umschlossene Buchstaben und Zahlen.

Er enthält Zeichen zur Kompatibilität mit der Broadcast Markup Language der japanischen Rundfunk-Standardisierungsorganisation Denpa Sangyōkai (ARIB), sowie den in ARIB STD B-24 und ARIB STD B-62 definierten Symbolen. Am Ende dieses Blockes sind außerdem die Regionalindikatoren angesiedelt. Zusätzliche umschlossene Zahlen finden sich im Unicodeblock Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate und Unicodeblock Umschlossene alphanumerische Zeichen.

Landeskennungen 
Die Zeichen U+1F1E6 bis U+1F1FF werden genutzt, um aus jeweils zwei dieser Zeichen eine „landesspezifische Kennung“, basierend auf ISO 3166-1 darzustellen, was in den meisten Programmen ein Symbol der jeweiligen Landesflagge ist, z. B. <U+1F1E9> <U+1F1EA> („DE“) ergibt eine Deutschland-Flagge: 🇩🇪.

Auch die ausnahmsweise vergebenen ISO-3166-1-Codes CP (Clipperton-Insel), DG (Diego Garcia), EA (Ceuta und Melilla), EU (EU), IC (Kanarische Inseln), TA (Tristan da Cunha) sind vorhanden. Daneben existieren Flaggen für den in ISO 3166-1 fehlenden Code UN (Vereinte Nationen) und den gemäß ISO 3166-1 explizit nicht für die öffentliche Verwendung gedachten Code XK (Kosovo). Die britischen Landesteile haben ebenfalls eine Flagge, siehe dazu Unicodeblock Tags.

Liste

Grafiktafel

Siehe auch 
 Unicodeblock Buchstabenähnliche Symbole (U+2100–U+214F)
 Unicodeblock Umschlossene alphanumerische Zeichen (U+2460-U+24FF)
 Unicodeblock Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate (U+3200-U+32FF)
 Unicodeblock Zusätzliche umschlossene CJK-Zeichen (U+1F200-U+1F2FF)

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)